Haluschko ist der Familienname folgender Personen:

 Natalja Haluschko (* 1971), weißrussische Marathonläuferin
 Oleh Haluschko (* 1996), ukrainischer Billardspieler